La Pierre Droite est le nom donné à plusieurs menhirs, dans différentes régions.

France 
 Pierre Droite, à Rieux-en-Val, dans l'Aude ;
 Pierre Droite, à Milly-la-Forêt, en Essonne ;
 Pierre Droite, à Prunay-sur-Essonne, en Essonne ;
 Droite Pierre, à Chênedouit, dans l'Orne ;
 Pierre Droite, à Écuelles, en Seine-et-Marne ;
 Pierre Droite, à Maxent, en Ille-et-Vilaine ;
 Pierre Droite, à Saint-Guyomard, dans le Morbihan ;
 Pierre Droite des Grouas, à Martigné-Briand, en Maine-et-Loire.

Voir aussi 
 , expression identique en catalan.

Homonymie de sites mégalithiques